Cerniny kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Černiny, berg, Prešov,

Tjeckien 

 Černíny, ort, Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar